Экономика Лаосской Народно-Демократической Республики стремительно растет в результате децентрализованного государственного контроля и поощрения частного предпринимательства с 1986 года. В настоящее время Лаос входит в число наиболее быстро растущих экономик мира, в среднем 8 % в год прироста ВВП, при этом отмечается, что темп роста экономики сохранится в районе 7 % в год до 2019 года.

Ключевыми целями для правительства являются борьба с бедностью и образование для всех детей, а также с инициативой правительства стать аграрной державой. Для этого в стране активно развивается дорожная инфраструктура — строится скоростная железная дорога стоимостью почти 6 миллиардов долларов от Куньмина (Китай), до Вьентьяна (Лаос). Строительство железнодорожной инфраструктуры — головная боль лаосских властей. Проект находится в работе с 2015-го года. В 2016-м году в него привлекали крупных инвесторов. Около 4-х миллионов USD вложила в организацию наземного сообщения с Китаем сингапурская компания QI Ingredients, рассчитывая в течение двух лет окупить эти инвестиции за счёт грузоперевозок и поставок кукурузной муки из Лаоса, но пока проект так и не завершен.

Страна открыла Лаосскую фондовую биржу в 2011 году, и стала растущим региональным игроком в роли поставщика гидроэлектроэнергии для соседей, таких как Китай, Вьетнам и Таиланд. В настоящий момент экономика Лаоса в значительной степени зависит от прямых иностранных инвестиций для привлечения капитала из-за рубежа.

Несмотря на быстрый рост, Лаос остается одной из самых бедных стран в Юго-Восточной Азии. Страна, не имеющая выхода к морю, имеет крайне неразвитую инфраструктуру и практически неквалифицированную рабочую силу. Тем не менее, Лаос продолжает привлекать иностранные инвестиции, поскольку он входит в крупное экономическое сообщество — АСЕАН, с его многочисленной, молодой рабочей силой и благоприятным налоговым режимом. Доход на душу населения в стране в 2016 году оценивался в 5 700 долларов США на основе паритета покупательной способности.

Общие черты 

Лаос остается в числе немногих государств, официально не отказавшихся от марксистско-ленинской идеологии. Вьетнам, Китай, Куба и Северная Корея считаются «стратегическими друзьями». Но в то же время вслед за Вьетнамом и Китаем Лаос взял курс на рыночные реформы.

По данным портала АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР основные показатели экономики Лаоса следующие: ВВП составили $ 12,5 млрд (2015 год), ВВП на душу населения — $ 1779 (2015 год), уровень бедности — 23,2 % (2014 год), безработица — 1,4 % (2014 год), темпы экономического роста — 7 % (в 2015 году)

Факторы, сдерживающие развитие Лаоса:
 экономическая и социальная дифференциация территории;
 преобладание потребительского сельского хозяйства и натурального обмена;
 слабое развитие инфраструктуры, прежде всего транспорта и средств связи;
 слабая изученность страны — рыночная конъюнктура, местная материально-техническая база и перспективы, открывающиеся перед зарубежными инвесторами;
 нехватка внутренних финансовых ресурсов, что вызывает необходимость в привлечении значительных капиталовложений из-за рубежа (в 1997 иностранная помощь составила 231,5 млн долл.), существенный дефицит платёжного баланса;
 отсутствие квалифицированных кадров и слабость институциональной системы;
 высокие транспортные расходы, особенно ощутимые при вывозе товаров за границу, прежде всего из-за отсутствия выхода к морю.

Внешняя торговля 
В 2017 году Лаос занимал 131-е место по объему внешней торговли

Экспорт — $2,04 млрд.: медная руда (27 %), различные ткацкие и текстильные товары (11,5 %), резина (9,5 %), золото (7,6 %), необработанные лесоматериалы (6,7 %) и пиломатериалы (3 %). Главный торговый партнёр по экспорту — Китай — 58 %, далее следуют Индия (12 %), Япония (7,2 %), Германия и США (по 4,4 % каждая).

Импорт — $1,94 млрд.: машины, оборудование и электронику (48 %), металлы и прокат (17,6 %), транспортные средства (12,6 %), химические товары, строительные материалы и текстильное сырьё. Главный торговый партнёр по импорту — Китай — 69 %, далее следуют Япония (5,8 %) и Южная Корея (4,8 %).

Промышленность 
Промышленность в Лаосе зародилась ещё в 1950-х годах. Тогда были созданы первые фабрики по переработке сельскохозяйственного сырья и предприятия энергетики. До этого были всего несколько французских оловянных рудников и ремесленные лавки. С 1960-х годов начинает активно развиваться энергетика, легкая, пищевая и строительных материалов отрасли промышленности, которые занимали всего 3 % ВНП и где было занято всего 3 % населения.

Горнодобывающая промышленность 
Лаос имеет небольшие залежи полезных ископаемых. Наибольшее значение для промышленности имеет олово, меньше — соль и гипс. Поваренная соль добывается недалеко от столицы с 1960-х годов, но его не хватает для нужд страны. Гипс залегает мощными пластами на севере в районе Кхуа и в центре недалеко от Саваннакхета.

Есть также залежи драгоценных камней на западе страны, каменного угля неподалёку Луангпхабанг, железной руды на северо-востоке, медной руды на севере и юге, свинца в районе поселения Донг и Вангвианг, золота в центре, на востоке и на юге.

Залежи оловянных руд размещаются в центре страны, на север от Тхакхэка. Олово начали добывать ещё французы, когда Лаос был их колонией. После войны добыча была приостановлена и восстановлена только в 1948 году, а затем снова приостанавливалась. Крупнейшим месторождением олова является Пхонтиу. До войны производилось около 1 200 т оловянного концентрата в год, за последующие годы данные представлены в таблице:

1 добыча увеличилась за счёт открытия нового месторождения

Продукция является неконкурентоспособной из-за трудностей перевозки (отсутствие путей сообщения), отсутствие оловоплавильных заводов. Олово идет на экспорт, в основном в Малайзию и Сингапур.

С началом проведения реформ в экономике, в страну привлекаются иностранные инвесторы, в частности австралийские компании Oxiana Ltd и MMG

Электроэнергетика 
Суммарные запасы энергоносителей оцениваются в размере 0,298 млрд тут (в угольном эквиваленте). На конец 2019 года электроэнергетика страны в соответствии с данными EES EAEC характеризуется следующими показателями. Установленная мощность – нетто электростанций - 8014 МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) - 23,8 % ,  возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - 76,2 %.  Производство электроэнергии-брутто -  31133 млн. кВт∙ч , в том числе:  ТЭС -  39,2 % , ВИЭ -  60,8 %.  Конечное  потребление  электроэнергии  -  6596  млн. кВт∙ч, из которого: промышленность -  47,0 %, бытовые потребители -  32,4  %, коммерческий сектор и предприятия общего пользования - 19,3 %, сельское, лесное хозяйство и рыболовство - 0,6 %, другие потребители - 0,7 % . Показатели энергетической эффективности за 2019 год: душевое потребление валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в номинальных ценах) - 8157 долларов, душевое (валовое) потребление электроэнергии - 920 кВт∙ч, душевое потребление электроэнергии населением - 298 кВт∙ч. Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций - 3885 часов

Перерабатывающая промышленность 
Промышленность строительных материалов начала развиваться интенсивно с 1965 года, когда начали массово строиться новые здания, в основном жилые дома, административные здания, мосты, дороги, аэродромы и гидравлические электростанции. На заводах изготовляются цемент (50 тыс. т в 1965 году в Тхакхеке и Луангпхабанге), кирпич, бетонные изделия.

Лесная промышленность развита достаточно хорошо. Лаос заготавливает такие ценные породы древесины как сал, тик, палисандр и черное дерево. В стране работают 85 лесопилок, которые обрабатывают 247,5 тыс. м3 за год. В 1973 году было произведено 272 тыс. м3 древесины, 2,8 тыс. т древесного угля. Развита и переработка леса: производство спичек — 4,5 млн коробок (1973), мебельная промышленность. Деревообрабатывающая промышленность развита в Сайнябуле, Вангвианге, столицы, Тхакхеке, Саваннакхете и Паксе.

Легкая промышленность развита слабо. Есть несколько предприятий по производству резиновой обуви (30 тыс. пар в 1973 году). Кожевенная и обувная промышленность развита в столице и Луангпхабанге, текстильная — в Самныа.

Пищевая промышленность имеет недостаточно высокие показатели развития. В стране работают (1973) хлопкоочистительный завод в столице, 136 рисорушок (14,5 тыс. риса), табачная фабрика (31 млн пачек) и несколько предприятий по производству сахара и переработке фруктов. Существует также комбикормовый завод. Крупнейшими центрами являются столица, Саваннакхет и Паксе.

Металлообрабатывающая промышленность представлена предприятиями по производству жести (1977) и металлических орудий труда. Центры: столица и Самниа.

Транспорт 

Осн. виды транспорта в стране — автомобильный, водный и авиационный. Построен бензинопровод мощностью 100 тыс. т в год.

Автомобильный транспорт 
Транспортная сеть развита очень слабо. В 1973 году протяженность асфальтированных дорог составляла всего 756 км, это 12 % всех автодорог. В 1974 году протяженность всех дорог составила 7,4 тыс. км, из них с твердым и асфальтированным покрытием — 2,9 тыс. км. Плотность автодорог составляет 26 км/тыс. км².

Главная автомагистраль № 13 соединяет Луангпхабанг и столицу с югом страны. Она простирается вдоль левого берега реки Меконг и в некоторых местах имеет участки с довольно тяжелым движением. Она проходит по такому маршруту: Луангпхабанг — Вьентьян — Паксан — Тхакхек — Саваннакхет — Паксе, и далее до Камбоджи. От неё идут ветви от Саваннакхета до Вьетнама на восток, вблизи столицы до реки Меконг, где расположен речный порт, и две ветви до Вьетнама через горы Чыонгшон. На севере основные автодороги идут от Луангпхабанг на запад до Мьянмы, на восток до Самныа и далее на Вьетнам.

Автопарк страны составлял в 1960 году — 5 тыс. авто, в 1963 — 7,2 тыс., в 1974 — 16 тыс. (14,1 тыс. легковых). Автодорогами перевезено (1972) 43 тыс. пассажиров и 1,2 тыс. т грузов.

Водный транспорт 
Главной водной артерией страны является река Меконг с несколькими притоками. Основные участки загруженности: Луангпхабанг — Вьентьян (402 км), Вьентьян — Саваннакхет (458), Паксе — Кхон (201). Речные порты находятся в Луангпхабанге, столицы, Тхакхекі, Саваннакхете, Паксе и Кхоне.

Авиационный транспорт 
Развит очень слабо. В столице находится единственный международный аэропорт — Ваттай. Значительные аэропорты содержатся в Луангпхабанге, Паксе и Сено. В стране расположено более 20 аэродромов. В 1972 году было перевезено 50 тыс. пассажиров.

Сельское хозяйство 
В сельском хозяйстве, что имеет потребительскую ориентацию, создается 51 % ВВП, из них 75 % приходится на растениеводство, 10 % — на животноводство и 15 % — на лесное хозяйство. В агропроизводстве сконцентрировано 80 % всех занятых.

Растениеводство 
Среди основных сельскохозяйственных культур выращиваются рис, кукуруза, соя, батат, маниок, бобовые (в основном горох), овощи и фрукты (манго, папайя, цитрусовые, бананы); среди технических культур распространены кофе, табак, хлопчатник, арахис, каучуконосы и сахарный тростник, а также пряности.

Рис выращивают на 90 % всех пахотных площадей (1970-е годы). В области рисосеяния занято 2/3 всего населения страны. В 1997 году было собрано 1,5 млн т. В стране распространены 22 сорта клейкого риса и 5 сортов твердого. Крупнейшие рисовые площади находятся в провинциях Вьентьян, Луангпхабанг, Саваннакхет, Салаван.

Выращивают также кукурузу. В таких провинциях как Луангпхабанг, Сайнябули, Пхонгсали, Хуапхан посевы кукурузы преобладают над рисом — 75 %. Всего площади под кукурузой занимают 5 % всех пахотных земель страны.

Кофе выращивается на юге страны. Распространенные сорта — арабика и робуста. Площадь плантаций кофе составляла 6000 га в 1970 году, 5300 га в 1973 году.

Некоторые данные по другим культурам:
 табак — в 1945 году собрано 850 т, в 1973 году 4 тыс. т с 6300 га
 хлопчатник — в 1973 году собрано 1,9 тыс. т с 5900 га
 арахис — 1 тыс. т с 2000 га, используется для производства масла
 цитрусовые — лимоны и грейпфруты
 овощи — картофель (15 тыс. т с 3000 га), маниок (14 тыс. т с 2000 га), батат и ямс (16 тыс. т с 3000 га), другие (томаты, салат, огурцы, перец, лук, баклажаны; 21 тыс. т)
 опийный мак — выращивается на севере, в 1960-х годах собрано 70 т, в 1975 году — 300 т.

Животноводство 
На долю отрасли приходится 10 % ВНП в сельском хозяйстве. Животноводство использует 45 % сельскохозяйственных земель в виде пастбищ и лугов (1971).

Много население занимается рыболовством, а продукция перерабатывается на столичном рыбоконсервном заводе.

Лесное хозяйство 
Леса — неотъемлемая составляющая хозяйства Лаоса. Страна экспортирует ценные породы деревьев (сал, тик, палисандр и черное дерево).

Кроме этого производится бензойная смола в Хуапхане (35 т в 1940 году, 10 т — в 1964, 1 т — в 1969) и гуммилак в Хуапхане (граница с Камбоджей) и Луангпхабанге (17 т в 1960 году, 6,4 т в 1969).

В лесах ведется сбор кардамона, ценной пряности. В провинциях Вьентьян, Паклай и Аттапи ведется сбор из диких зарослей, а на плато Боловен есть окультуренные плантации. В 1960 году было собрано 4 т кардамона, в 1969 году — всего 1,5 т.

См. также 
 Туризм в Лаосе

Примечания

Источники 
 Гірничий енциклопедичний словник: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького.— : Східний видавничий дім, 2004.— Т. 3.— 752с.— ISBN 966-7804-78-X.

Доходы населения 
На 2017 год минимальный размер оплаты труда составил 800 000 кипов в месяц; кроме того, работодатели должны выплачивать пособие в размере 30 000 кипов в день. Минимальная заработная плата государственных служащих и сотрудников государственных предприятий составляет 1 400 000 кипов в месяц, что составляет $100 долларов США в месяц; кроме того, работодатели должны выплачивать пособие в размере $3,74 в день. Минимальная заработная плата государственных служащих и сотрудников государственных предприятий составляет $170 в месяц.

Экономика Лаоса